Skrót AAEC może oznaczać:
 Association of American Editorial Cartoonists stowarzyszenie zajmujące się promowaniem interesów rysowników w USA, Kanadzie i Meksyku
 Australian Atomic Energy Commission – ciało statutowe rządu australijskiego
 Fulbright Austria, the Austrian-American Educational Commission, bilateralna komisja edukacji i program Fulbrighta